Museu Condé, institució al castell de Chantilly que custodia el llegat d'obres d'art del príncep Enric d'Orleans, fill del rei Lluís Felip I de França
 Príncep de Condé, títol nobiliari francès, inicialment atorgat a Lluís de Borbó (1530 - 1569)
 Toponímia:
 Condé (Indre), municipi francès al departament de l'Indre 
 Condé-en-Brie, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Condé-Folie, municipi francès al departament del Somme 
 Condé-lès-Autry, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Condé-lès-Herpy, municipi francès, situat al departament de les Ardenes 
 Condé Nast Building, gratacel de Times Square a Manhattan acabat el 1999 
 Condé-Northen, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Condé-Sainte-Libiaire municipi francès situat al departament del Sena i Marne 
 Condé-sur-Aisne, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Condé-sur-l'Escaut, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord 
 Condé-sur-Huisne, municipi francès al departament de l'Orne 
 Condé-sur-Ifs, municipi francès al departament de Calvados 
 Condé-sur-Iton, municipi francès al departament de l'Eure 
 Condé-sur-Marne, municipi francès al departament del Marne 
 Condé-sur-Noireau, municipi francès al departament de Calvados 
 Condé-sur-Risle, municipi francès al departament de l'Eure 
 Condé-sur-Seulles, municipi francès al departament de Calvados 
 Condé-sur-Sarthe, municipi francès al departament de l'Orne 
 Condé-sur-Suippe municipi francès al departament de l'Aisne 
 Condé-sur-Vesgre, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Condé-sur-Vire, municipi francès al departament de Manche 
 Canal Pommerœul-Condé, canal de Bèlgica i de França que enllaça el canal Nimy-Blaton-Péronnes a Pomerœul amb l'Escalda a Condé-sur-l'Escaut
 Cantó de Condé-sur-l'Escaut, divisió administrativa francesa al departament del Nord i la regió de Nord-Pas-de-Calais
 Cantó de Condé-sur-Noireau, cantó francès del departament del Calvados al districte de Vire 
 La Celle-Condé, municipi francès al departament de Cher 
 Celles-lès-Condé, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Montigny-lès-Condé, municipi francès situat al departament de l'Aisne 
 Rochy-Condé, municipi francès al departament de l'Oise 
 Saint-Christophe-sur-Condé, municipi francès al departament de l'Eure 
 Vieux-Condé, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord